Ron Foxcroft, (1947-), sócio da Fluke Transport, juiz da liga de basquete da NCAA é o fundador da empresa Fox 40, fabricante de apitos. .

Ver também 
Fox 40

Ligações externas 
Official site of Fox 40 whistle

Naturais de Hamilton (Ontário)
Empresários do Canadá